Улица Саксаганского:
 Улица Саксаганского (Киев)
 Улица Саксаганского (Чернигов)